Die BNP Paribas Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis zum 18. März in Indian Wells stattfand. Es war Teil der WTA Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. Parallel dazu finden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open 2012 der Herren statt.

Titelverteidiger im Einzel war Caroline Wozniacki, diese schied jedoch im Achtelfinale aus. Das Finale bestritten die topgesetzten Wiktoryja Asaranka und Marija Scharapowa. Asaranka gewann 6:3, 6:2.

Im Doppel traten Sania Mirza und Jelena Wesnina zur Titelverteidigung an und erreichten erneut das Finale, das sie gegen die Topgesetzten Liezel Huber und Lisa Raymond in zwei Sätzen verloren.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spielerinnen im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Indian Wells